Bílá, comune del distretto di Liberec, nell'omonima regione
Bílá, comune del distretto di Frýdek-Místek, nella regione di Moravia-Slesia 
Bílá Hlína, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale 
Bílá Lhota, comune del distretto di Olomouc, nell'omonima regione 
Bílá Třemešná, comune del distretto di Trutnov, nell'regione di Hradec Králové 
Bílá Voda, comune del distretto di Jeseník, nella regione di Olomouc

Pagine correlate
Bila